La Coupe de Suisse de basket-ball masculin est une compétition de basket-ball disputée annuellement en Suisse. À partir de 2019, la coupe de Suisse de basket-ball masculine est dénommée la Patrick Baumann Cup.

Organisées pendant plusieurs années à Fribourg et disputées devant plus de  spectateurs et les caméras de la RTS, les finales de la Coupe Suisse constituent indéniablement un des points forts d'une saison de basket de ce pays.

Histoire 
Créée en 1932, la Coupe Suisse de basket-ball masculin, qui permet de rassembler tous les fans du basket-ball national, est un événement phare du calendrier national annuel. Spectaculaire et attractive à la fois, elle réunit les équipes des 3 premiers championnats nationaux, LNA, LNB et 1ère ligue, ce qui donne la chance, une fois par année, aux équipes des championnats inférieurs d’affronter des équipes des ligues supérieures. Elle est organisée chez les femmes et chez les hommes.

Règlement 
Le format de la compétition est organisé sous la forme d’un tableau à élimination directe. Débutant depuis les 64 de finale, un tirage au sort est effectué à la fin de chaque tour pour sélectionner les rencontres du tour suivant.

Les finales sont disputées devant plus de 3 000 spectateurs et retransmises en direct sur la RTS (Radio Télévision Suisse).

Palmarès

Handibasket

Notes et références 

Coupe de
Suisse
Basket-ball M